Grissom ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Grissom (ca. 1910–1963), US-amerikanischer Jazz-Sänger und Musiker
 Gus Grissom (Virgil Grissom; 1926–1967), US-amerikanischer Astronaut
 Jimmy Grissom, US-amerikanischer Jazz- und Rhythm-and-Blues-Sänger

Siehe auch:
 (2161) Grissom, Asteroid des mittleren Hauptgürtels